L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 13 au  sur terre battue en extérieur. C'est le  de la saison. Rafael Nadal remporte l'épreuve en simple, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah celle en double.

Faits marquants

Contexte 
Rafael Nadal est le favori du troisième grand tournoi de la saison sur ocre. Malgré sa défaite en quart de finale du Masters 1000 de Madrid la semaine précédente et la perte de la  place mondiale qui en résulte, l'Espagnol reste tout de même redoutable sur terre battue avec ses onzièmes titres décrochés à Monte-Carlo et Barcelone ainsi que son record de la plus longue série de sets remportés consécutivement sur la même surface (50). S'il veut retrouver son statut de leader du classement, qui est revenu à Roger Federer, ayant fait le choix de faire l'impasse sur l'ensemble de la saison sur terre battue, le Majorquin doit aller chercher le titre. Il doit toutefois se méfier de joueurs confirmés comme Dominic Thiem, qui l'a battu la semaine précédente, ou Alexander Zverev, titré aux dépens de ce dernier dans la capitale espagnole, mais aussi de jeunes étoiles montantes du tennis mondial à l'instar de Stéfanos Tsitsipás, qui a fait son entrée dans le top 50 en atteignant la finale à Barcelone après avoir battu trois joueurs du top 20 sans perdre la moindre manche, ou encore de Denis Shapovalov, demi-finaliste durant le tournoi madrilène.

Absent du circuit entre  et , Kei Nishikori tente de confirmer son retour après sa finale sur le Rocher monégasque. Le Japonais peine à retrouver l'ensemble de ses marques avec deux défaites d'entrée, dont une sur abandon, à Barcelone et Madrid. L'ancien  mondial Novak Djokovic, en manque de repères après une convalescence de six mois, essaie, quant à lui, de se qualifier pour son premier quart de finale de la saison. Depuis son opération au coude en janvier, le Serbe a connu trois éliminations au premier tour en quatre tournois et dispose d'un ratio de six victoires pour autant de défaites. Enfin, on note le retour de Stanislas Wawrinka, opéré du genou en février après avoir observé une absence de sept mois entre  et .

Forfaits 
On note les forfaits de l'Australien Nick Kyrgios, du Britannique Andy Murray, du Canadien Milos Raonic, du Coréen Chung Hyeon, de l'Espagnol Roberto Bautista-Agut, du Français Jo-Wilfried Tsonga, du Russe Andrey Rublev, du Serbe Filip Krajinović et du Suisse Roger Federer. Ils sont respectivement remplacés par Ryan Harrison, Leonardo Mayer, Peter Gojowczyk, Alexandr Dolgopolov, Steve Johnson, Benoît Paire, Daniil Medvedev, Aljaž Bedene et Denis Shapovalov.

Pendant le tournoi 
À la suite de son succès au  tour contre Gaël Monfils, Fabio Fognini signe la  victoire de sa carrière en simple. Il crée l'exploit au tour suivant en écartant le finaliste du Masters 1000 de Madrid la semaine précédente, Dominic Thiem ().

Titré à Munich et Madrid, Alexander Zverev se qualifie à nouveau en finale aux dépens de Marin Čilić et signe sa  victoire consécutive sur terre battue.

En remportant le tournoi pour la  fois, Rafael Nadal s'assure de retrouver le fauteuil de numéro 1 mondial une semaine après l'avoir quitté.

Nikola Mektić et Alexander Peya, titrés successivement en double à Munich et Madrid, s'inclinent d'entrée contre John Isner et Jack Sock.

À la suite de la défaite des numéros 1 mondiaux Łukasz Kubot et Marcelo Melo en quart de finale, Mate Pavić est assuré de devenir leader du classement à l'issue du tournoi pour la première fois de sa carrière. Il devient également le plus jeune joueur à occuper cette place depuis Todd Woodbridge en 1996.

Pablo Carreño Busta et João Sousa, pourtant remplaçants après le forfait de Bob et Mike Bryan, parviennent à atteindre la finale du double en battant des spécialistes de la discipline comme Feliciano López et Marc López ou encore Pablo Cuevas et Marcel Granollers.

Lauréats 
Rafael Nadal remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Alexander Zverev. Il améliore ses records avec un  sacre sur terre battue, un  Masters 1000, un  titre en extérieur et un  sacre à Rome. 

En double, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Pablo Carreño Busta et João Sousa. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline, leur  Masters 1000.

Primes et points 

 NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2018 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2018) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2018
Sport en Italie en 2018
Rome
Tennis en mai 2018